Haplotrema costatum är en snäckart som beskrevs av A. G. Smith 1957. Haplotrema costatum ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
costatum